

Plusieurs villes ou communes possèdent une rue, une avenue ou une place portant le nom de Guillaume Alexandre Tronson du Coudray l'avocat de Marie-Antoinette :
Rue Tronson-du-Coudray (Paris)
Rue Tronson-du-Coudray (Reims)

Tronson-du-Coudray